Ella Swings Gently with Nelson () — двадцать шестой студийный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, выпущенный на лейбле Verve Records в 1962 году под студийным номером Verve MG V-4055. В записи пластинки принимал участие оркестр под управлением Нельсона Риддла, вместе с Риддлом в том же году Элла выпустила ещё один диск — Ella Swings Brightly with Nelson.

В 1993 году Verve перевыпустили запись в формате CD под студийным номером Verve 519 348-2, в новую версию вошли два дополнительных трека.

Список композиций

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Нельсон Риддл и его оркестр — аранжировки, дирижирование.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Альбомы Verve Records